Fresu è un cognome sardo.

Paolo Fresu, jazzista.
Paolo Fresu, pittore, scultore, scenografo.